McMinn ist der Familienname folgender Personen:

 Derek McMinn, britischer Orthopäde in Birmingham
 Joseph McMinn (1758–1824), US-amerikanischer Politiker
 Robert McMinn (1923–2012), britischer Mediziner
 Teri McMinn (* 1951), amerikanische Schauspielerin